Eco color doppler o ecografia color doppler – tecnica non invasiva utilizzata in medicina per lo studio dei vasi sanguigni e del cuore
 Electrochemical deposition – deposizione elettrochimica
 Electron capture detector – rivelatore a cattura di elettroni
 Energy citation database – banca dati di pubblicazioni sui temi dell'energia
 Erdheim chester disease – morbo di Erdheim-Chester, una rara forma di istiocitosi
 Estensore comune delle dita – muscolo dell'avambraccio degli esseri umani
 Executive creative director – figura professionale spesso presente in agenzia pubblicitaria, editoria, industria dell'intrattenimento, comunicazione visiva, sviluppo web e software